Goeschen ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Goeschen (1884–1970), deutscher Generalleutnant
 Bernhard von Goeschen (1833–1923), deutscher Verwaltungsbeamter